Newfoundland kan syfta på:

Djur
 Newfoundlandshund – en hundras från ön Newfoundland
 Newfoundlandponny – en typ av ponny som lever på ön Newfoundland
 Newfoundlandmård – ett rovdjur i släktet mårdar

Litteratur
 New Found Land – en bok av John Christopher
 Dirty Linen and New-Found-Land – ett par pjäser av Tom Stoppard som alltid utförs tillsammans

Geografi

Kanada 

 Newfoundland och Labrador – en provins sedan 1949, (som kallades enbart Newfoundland från 1949 till 2001 
 Newfoundland (dominion) – en självstyrande dominion i det brittiska imperiet från 1907–1949
 Newfoundlandkolonin – en koloni i Nordamerika 1610–1907
 Newfoundland – en ö i Newfoundland och Labrador, 
 Newfoundlandsbankarna – en grupp fiskebankar, belägna öster och sydöst om Newfoundlandsön i Kanada
 Newfoundland Island – en ö i provinsen Saskatchewan

USA 

 Newfoundland, Kentucky
 Newfoundland, New Jersey
 Newfoundland, Pennsylvania

Robotskapade Kanadaförgreningar